Stetch ist der Familienname von:

 David Stetch (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 John Stetch (* 1966), kanadischer Jazzpianist